Personen:
Albert Robida (1848-1926), Franse sciencefictionschrijver en illustrator
Michel Robida (1909–1991), Franse schrijver en journalist
Alessandro Robida (15??-16??), Milanees senator